Sheng : instrument de musique à vent chinois
 Sheng (langue) : argot basé sur le swahili utilisé dans une partie d'Afrique de l'Est

Patronyme 
 Sheng Dashi, peintre chinois
 Sheng Mao, peintre chinois
 Sheng Xuanhuai, haut fonctionnaire chinois

Prénom 
 Bi Sheng, inventeur chinois
 Alexander Fu Sheng : acteur hongkongais
 Gao Sheng : commandant des Turbans jaunes
 Kang Sheng : dirigeant de la République populaire de Chine
 Lei Sheng : escrimeur chinois